Pétasse peut désigner :

Nom commun 
 Dans son usage vieilli et populaire, le terme de pétasse désigne une prostituée.
 .

Nom 
 Joseph Pétasse (1803-1892), écrivain français.

Paronymie 
 Pétase, chapeau utilisé en Grèce antique et dans la mythologie, notamment par Hermès.